Leon County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Leon County (Florida) – okres státu Florida
 Leon County (Texas) – okres státu Texas